MWW steht für:

 Mann-Whitney-Wilcoxon-Test, siehe Wilcoxon-Mann-Whitney-Test
 Mecklenburgisches Wörterbuch Bestand Wossidlo
 Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel

mww steht für:
 Hmong Daw (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmong-Sprache der indigenen Hmong in Laos und China, Dialektkontinuum der westlichen Sprachen der Miao

Abkürzung